Tamberlani ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Tamberlani (1899–1980), italienischer Schauspieler
 Nando Tamberlani (1896–1967), italienischer Schauspieler